Historische Periode steht für:

 einen Zeitabschnitt in der Geschichte, siehe Periodisierung
 ein Satzgefüge in der Rhetorik, siehe Satzperiode